BHL — аббревиатура, может обозначать:

 Bibliotheca Hagiographica Latina
 Biodiversity Heritage Library